David Healy (1929–1995) – amerykański aktor
 David Healy (1936–2011) – amerykański astronom
 David Healy – brytyjski psychiatra
 David Healy (ur. 1979) – północnoirlandzki piłkarz